Glossanodon är ett släkte av fiskar. Glossanodon ingår i familjen guldlaxfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Guldlaxfiskar
Glossanodon